Списак споменика културе од изузетног значаја обухвата споменике културе на територији Републике Србије који уживају највиши степен државне заштите, а неки од њих су уврштени у УНЕСКОву Светску баштину.

| style="text-align:center;"| СК 1
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Доситејев лицеј 
| style="text-align:center;"| Стари град 
| style="text-align:center;"| Београд, Господар Јевремова 21 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 2
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Конак кнегиње Љубице 
| style="text-align:center;"| Стари град 
| style="text-align:center;"| Београд, Кнеза Симе Марковића 8 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 3
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Београдска тврђава 
| style="text-align:center;"| Стари град 
| style="text-align:center;"| Београд, Калемегдан 14 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 5
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Конак кнеза Милоша 
| style="text-align:center;"| Раковица 
| style="text-align:center;"| Београд, Топчидер 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 12
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Капетан Мишино здање 
| style="text-align:center;"| Стари град 
| style="text-align:center;"| Београд, Студентски трг 1 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 52
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Зграда Музеја 4. јула 1941. 
| style="text-align:center;"| Савски венац 
| style="text-align:center;"| Београд, Булевар октобарске револуције 10 (Булевар мира 10 )
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 54
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Зграда илегалних партијских штампарија 
| style="text-align:center;"| Савски венац 
| style="text-align:center;"| Београд, Бањички венац 12 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 82
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Спомен костурница 
| style="text-align:center;"| Лазаревац 
| style="text-align:center;"| Лазаревац 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 97
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Саборна црква 
| style="text-align:center;"| Стари град 
| style="text-align:center;"| Београд, 7. јула 5 (Краља Петра 5) 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 128
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Спомен обележје Деспоту Стефану Лазаревићу 
| style="text-align:center;"| Младеновац 
| style="text-align:center;"| Марковац 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 140
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Манасија 
| style="text-align:center;"| Деспотовац 
| style="text-align:center;"| Деспотовац 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 155
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Ђурђеви ступови 
| style="text-align:center;"| Нови Пазар 
| style="text-align:center;"| Врболази 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"| 
|- 
| style="text-align:center;"| СК 156
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Сопоћани 
| style="text-align:center;"| Нови Пазар 
| style="text-align:center;"| Дољани 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"| 
|- 
| style="text-align:center;"| СК 157
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква светог Стефана Лазарица са Крушевачким градом 
| style="text-align:center;"| Крушевац 
| style="text-align:center;"| Крушевац 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 158
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Студеница 
| style="text-align:center;"| Краљево 
| style="text-align:center;"| Студеница 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"| 
|- 
| style="text-align:center;"| СК 159
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Жича 
| style="text-align:center;"| Краљево 
| style="text-align:center;"| Крушевица 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 160
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Градац 
| style="text-align:center;"| Рашка 
| style="text-align:center;"| Градац 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 161
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Милешева 
| style="text-align:center;"| Пријепоље 
| style="text-align:center;"| Милешево 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 162
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква светог Ахилија 
| style="text-align:center;"| Ариље 
| style="text-align:center;"| Ариље 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 167
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Бања 
| style="text-align:center;"| Прибој 
| style="text-align:center;"| Бања 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 168
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Средњовековни град Маглич 
| style="text-align:center;"| Краљево 
| style="text-align:center;"| Маглич 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 182
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Петрова црква 
| style="text-align:center;"| Нови Пазар 
| style="text-align:center;"| Нови Пазар 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"| 
|- 
| style="text-align:center;"| СК 183
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Љубостиња 
| style="text-align:center;"| Трстеник 
| style="text-align:center;"| Прњавор 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 191
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Зграда Музеја устанка 1941. 
| style="text-align:center;"| Ужице 
| style="text-align:center;"| Ужице Угао Титове и Хероја Дејовића 18 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 191
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Зграде партизанске штампарије "Борба" 
| style="text-align:center;"| Ужице 
| style="text-align:center;"| Ужице, Милоша Марковића 95 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 191
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Зграда Главног Народноослободилачког одбора Србије 
| style="text-align:center;"| Ужице 
| style="text-align:center;"| Ужице, Вука Караџића 8 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 191
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Зграда управе расадника у Крчагову 
| style="text-align:center;"| Ужице 
| style="text-align:center;"| Крчагово 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 191
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Партизанска болница 
| style="text-align:center;"| Ужице 
| style="text-align:center;"| Крчагово 
| style="text-align:center;"| 1983/28 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Спомен комплекс „Кадињача“ 
| style="text-align:center;"| Ужице 
| style="text-align:center;"| Заглавак 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 207
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква светог Николе 
| style="text-align:center;"| Куршумлија 
| style="text-align:center;"| Куршумлија 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 208
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква свете Богородице 
| style="text-align:center;"| Куршумлија 
| style="text-align:center;"| Куршумлија 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 218
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Ћеле-кула 
| style="text-align:center;"| Ниш 
| style="text-align:center;"| Ниш, Браће Тасковића бб 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 223
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Хајдук Вељкова барутана 
| style="text-align:center;"| Неготин 
| style="text-align:center;"| Неготин 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 224
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Прохор Пчињски 
| style="text-align:center;"| Бујановац 
| style="text-align:center;"| Кленике 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 224
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Спомен просторије у конаку манастира Прохор Пчињски 
| style="text-align:center;"| Бујановац 
| style="text-align:center;"| Кленике 
| style="text-align:center;"| 1989/30 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 240
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Логор 
| style="text-align:center;"| Ниш 
| style="text-align:center;"| Ниш, 12. фебруара бб 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 244
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Раваница 
| style="text-align:center;"| Ћуприја 
| style="text-align:center;"| Сење 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 245
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Каленић 
| style="text-align:center;"| Рековац 
| style="text-align:center;"| Каленићки Прњавор 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 261
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Карађорђева Топола са Опленцом 
| style="text-align:center;"| Топола 
| style="text-align:center;"| Топола 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 270
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Кућа Светозара Марковића у Крагујевцу 
| style="text-align:center;"| Крагујевац 
| style="text-align:center;"| Крагујевац, Светозара Марковића 23 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 271
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Зграда Окружног начелства и Суда 
| style="text-align:center;"| Крагујевац 
| style="text-align:center;"| Крагујевац, Драгог Барјактаревића 10 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 290
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Рановизантијска гробница са фрескама 
| style="text-align:center;"| Ниш 
| style="text-align:center;"| Ниш (Јагодин мала), Косовке девојке 6 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 295
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Стара кућа 
| style="text-align:center;"| Пирот 
| style="text-align:center;"| Пирот, Николе Пашића 49 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 344
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Собрашице 
| style="text-align:center;"| Крагујевац 
| style="text-align:center;"| Лужнице 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 457
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Спомен-капела са костурницом 
| style="text-align:center;"| Шабац 
| style="text-align:center;"| Прњавор 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 483
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Родна кућа Димитрија Туцовића 
| style="text-align:center;"| Чајетина 
| style="text-align:center;"| Гостиље 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 493
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Партизанска болница у Пријепољу 
| style="text-align:center;"| Пријепоље 
| style="text-align:center;"| Пријепоље 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 502
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква брвнара у Такову
| style="text-align:center;"| Горњи Милановац 
| style="text-align:center;"| Таково 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 515
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Стари Хан 
| style="text-align:center;"| Ужице 
| style="text-align:center;"| Кремна 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 523
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Комплекс „Старо село“ 
| style="text-align:center;"| Чајетина 
| style="text-align:center;"| Сирогојно 
| style="text-align:center;"| 1983/28 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 525
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква брвнара 
| style="text-align:center;"| Бајина Башта 
| style="text-align:center;"| Дуб 
| style="text-align:center;"| 1983/28 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 534
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Остаци средњовековног града Раса 
| style="text-align:center;"| Нови Пазар 
| style="text-align:center;"| Бубреговићи 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"| 
|- 
| style="text-align:center;"| СК 538
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Смедеревска тврђава 
| style="text-align:center;"| Смедерево 
| style="text-align:center;"| Смедерево 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 539
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Покајница 
| style="text-align:center;"| Велика Плана 
| style="text-align:center;"| Старо село 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 609
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Део римског Лимеса, Трајанова табла и део пута 
| style="text-align:center;"| Кладово 
| style="text-align:center;"| Костол 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 644
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Споменик незнаном јунаку на Авали 
| style="text-align:center;"| Вождовац 
| style="text-align:center;"| Београд Авала, Бели Поток 
| style="text-align:center;"| 1987/47 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 675
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Виноградарски подрум 
| style="text-align:center;"| Чачак 
| style="text-align:center;"| Атеница 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 977
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Тврђава Голубац 
| style="text-align:center;"| Голубац 
| style="text-align:center;"| Голубац 
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|-  
| style="text-align:center;"| СК 1013
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Бођани 
| style="text-align:center;"| Бач 
| style="text-align:center;"| Бођани 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1014
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Фрањевачки самостан 
| style="text-align:center;"| Бач 
| style="text-align:center;"| Бач 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"| 
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1015
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Дворац породице Дунђерски 
| style="text-align:center;"| Бачка Паланка 
| style="text-align:center;"| Челарево 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"| 
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1016
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Кућа у Нештину 
| style="text-align:center;"| Бачка Паланка 
| style="text-align:center;"| Нештин, Коче Поповића 34 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1017
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Кућа у Бачком Петровцу 
| style="text-align:center;"| Бачки Петровац 
| style="text-align:center;"| Бачки Петровац, Б. Мокића 7 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1018
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Беочин 
| style="text-align:center;"| Беочин 
| style="text-align:center;"| Беочин 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1019
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Раковац 
| style="text-align:center;"| Беочин 
| style="text-align:center;"| Беочин 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1020
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Месић 
| style="text-align:center;"| Вршац 
| style="text-align:center;"| Месић 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1021
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква Светог Николе (Стари Сланкамен) 
| style="text-align:center;"| Инђија 
| style="text-align:center;"| Стари Сланкамен 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1022
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Велика Ремета 
| style="text-align:center;"| Ириг 
| style="text-align:center;"| Велика Ремета 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1023
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Врдник-Раваница
| style="text-align:center;"| Ириг 
| style="text-align:center;"| Врдник 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1024
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Гргетег 
| style="text-align:center;"| Ириг 
| style="text-align:center;"| Гргетег 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1025
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Јазак 
| style="text-align:center;"| Ириг 
| style="text-align:center;"| Јазак 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1026
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Мала Ремета 
| style="text-align:center;"| Ириг 
| style="text-align:center;"| Мала Ремета 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1027
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Сретењска црква у Крушедолу 
| style="text-align:center;"| Ириг 
| style="text-align:center;"| Крушедол 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1028
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Сувача у Кикинди 
| style="text-align:center;"| Кикинда 
| style="text-align:center;"| Кикинда 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1029
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Румунска православна црква Светог Георгија у Уздину 
| style="text-align:center;"| Ковачица 
| style="text-align:center;"| Уздин 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1030
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| Арача 
| style="text-align:center;"| Нови Бечеј 
| style="text-align:center;"| Нови Бечеј 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1031
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Комплекс зграда са окућницом (Карловчић) 
| style="text-align:center;"| Пећинци 
| style="text-align:center;"| Карловчић, Спојанска 50 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1032
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Сеоска кућа у Огару 
| style="text-align:center;"| Пећинци 
| style="text-align:center;"| Огар, Шумска 29 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1033
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Дивша 
| style="text-align:center;"| Сремска Митровица 
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1034
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Патријаршијски двор 
| style="text-align:center;"| Сремски Карловци 
| style="text-align:center;"| Сремски Карловци 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1035
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Синагога 
| style="text-align:center;"| Суботица 
| style="text-align:center;"| Суботица 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1036
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Градска кућа 
| style="text-align:center;"| Суботица 
| style="text-align:center;"| Суботица 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1037
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Римокатоличка црква у Чоки 
| style="text-align:center;"| Чока 
| style="text-align:center;"| Чока 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1038
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Привина Глава 
| style="text-align:center;"| Шид 
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1039
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Преводница „шлајз“ 
| style="text-align:center;"| Бечеј 
| style="text-align:center;"| Бечеј 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1040
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Крушедол 
| style="text-align:center;"| Ириг 
| style="text-align:center;"| Крушедол 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1041
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Ново Хопово 
| style="text-align:center;"| Ириг 
| style="text-align:center;"| код Ирига 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1042
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Старо Хопово 
| style="text-align:center;"| Ириг 
| style="text-align:center;"| код Ирига 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1043
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Православна црква у Кикинди 
| style="text-align:center;"| Кикинда 
| style="text-align:center;"| Кикинда 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1044
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква Светог Луке у Купинову 
| style="text-align:center;"| Пећинци 
| style="text-align:center;"| Купиново 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1045
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Кувеждин 
| style="text-align:center;"| Сремска Митровица 
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| 1990/16
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1046
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Петковица 
| style="text-align:center;"| Сремска Митровица 
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1047
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Стара српска црква светог Стефана 
| style="text-align:center;"| Сремска Митровица 
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1049
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Амбар са котобањом, Пазовачка 42 Голубинци 
| style="text-align:center;"| Стара Пазова 
| style="text-align:center;"| Голубинци, Амбар са котобањом пор. Галечић, Пазовачка 42
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|-
| style="text-align:center;"| СК 1050
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Шишатовац 
| style="text-align:center;"| Сремска Митровица 
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1051
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Српска православна црква Светог Преображења у Панчеву 
| style="text-align:center;"| Панчево 
| style="text-align:center;"| Панчево 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1052
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква Светог Николе у Сибачу 
| style="text-align:center;"| Пећинци 
| style="text-align:center;"| Сибач 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1053
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Саборна црква 
| style="text-align:center;"| Сремски Карловци 
| style="text-align:center;"| Сремски Карловци 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1078
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Кућа Милоша Обреновића 
| style="text-align:center;"| Горњи Милановац 
| style="text-align:center;"| Горња Црнућа 
| style="text-align:center;"| 2000/12 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1154
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Алмашка црква 
| style="text-align:center;"| Нови Сад 
| style="text-align:center;"| Нови Сад 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1156
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Успењска црква 
| style="text-align:center;"| Нови Сад 
| style="text-align:center;"| Нови Сад 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1174
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква Светог Јована у Сомбору 
| style="text-align:center;"| Сомбор 
| style="text-align:center;"| Сомбор 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1207
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Српска православна црква 
| style="text-align:center;"| Жабаљ 
| style="text-align:center;"| Чуруг 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|-
| style="text-align:center;"| СК 1211
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Православна црква 
| style="text-align:center;"| Тител 
| style="text-align:center;"| Вилово 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1238
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Српска православна црква у Мокрину
| style="text-align:center;"| Кикинда 
| style="text-align:center;"| Мокрин 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1366
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир свети Архангели
| style="text-align:center;"| Призрен 
| style="text-align:center;"| Налази се у клисури реке Бистрице на 3 km од Призрена 
| style="text-align:center;"| 1990/25
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1367
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Грачаница, Манастир светог Благовештења
| style="text-align:center;"| Приштина 
| style="text-align:center;"| Грачаница 
| style="text-align:center;"| 1990/25
| style="text-align:center;"| 
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1368
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Дечани, Манастир Христа Пантократора
| style="text-align:center;"| Дечани 
| style="text-align:center;"| Дечани 
| style="text-align:center;"| 1990/25
| style="text-align:center;"| 
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1369
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Богородица Љевишка, катедрала у Призрену
| style="text-align:center;"| Призрен 
| style="text-align:center;"| Призрен 
| style="text-align:center;"| 1990/25
| style="text-align:center;"| 
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1370
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Пећка патријаршија 
| style="text-align:center;"| Пећ 
| style="text-align:center;"| Пећ 
| style="text-align:center;"| 1990/25
| style="text-align:center;"| 
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1371
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Бањска, Манастир светог Стефана 
| style="text-align:center;"| Косовска Митровица 
| style="text-align:center;"| Бањска 
| style="text-align:center;"| 1990/25
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1372
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Терзијски мост код Ђаковице 
| style="text-align:center;"| Ђаковица 
| style="text-align:center;"| Ђаковица 
| style="text-align:center;"| 1990/25
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1373
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Војиновића мост 
| style="text-align:center;"| Вучитрн 
| style="text-align:center;"| Вучитрн 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1374
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Војиновића кула 
| style="text-align:center;"| Вучитрн 
| style="text-align:center;"| Вучитрн 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1375
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква Светог Варваре 
| style="text-align:center;"| Гњилане 
| style="text-align:center;"| Кметовци 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1376
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Кућа брвнара у Лоћанама
| style="text-align:center;"| Дечани 
| style="text-align:center;"| Лоћане 
| style="text-align:center;"| 1990/25
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1377
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Хадум џамија у Ђаковици 
| style="text-align:center;"| Ђаковица 
| style="text-align:center;"| Ђаковица 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1378
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Гориоч 
| style="text-align:center;"| Исток 
| style="text-align:center;"| код Истока 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"| 
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1379
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Богородица Хвостанска 
| style="text-align:center;"| Исток 
| style="text-align:center;"| Врела 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1380
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква светог Јована 
| style="text-align:center;"| Исток 
| style="text-align:center;"| Црколез 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1381
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква Светог Николе у Ђураковцу 
| style="text-align:center;"| Исток 
| style="text-align:center;"| Ђураковац 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1382-1389
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Цркве у сливу Белог Дрима 
| style="text-align:center;"| Клина 
| style="text-align:center;"| Остаци манастира св. Петра и Павла (СК 1382) Добра вода, Црква Богородичиног Ваведења (СК 1383) Долац, Гробљанска црква св. Петке (СК 1384) Дрсник, Црква св. Николе (СК 1385) Млечани, Црква св. Николе (СК 1386) Чабићи, Црква св. Николе (СК 1387) Кијево, Црква Св. Димитрија - Доња црква (СК 1388) и Горња црква (СК 1389) Пограђе 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1390
| style="text-align:center;"|  
| style="text-align:center;"| Црква пресвете Богородице 
| style="text-align:center;"| Косовска Каменица 
| style="text-align:center;"| Ваганеш 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1391
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Убожац (Рђавац) 
| style="text-align:center;"| Косовска Каменица 
| style="text-align:center;"| Мочара 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1392
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква Богородичиног Ваведења у Липљану 
| style="text-align:center;"| Липљан 
| style="text-align:center;"| Липљан 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1393
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Средњовековни град Ново Брдо 
| style="text-align:center;"| Ново Брдо 
| style="text-align:center;"| Ново Брдо 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1394
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква Светог Николе у Великој Хочи 
| style="text-align:center;"| Ораховац 
| style="text-align:center;"| Велика Хоча 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1395
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква Светог Јована Крститеља у Великој Хочи 
| style="text-align:center;"| Ораховац 
| style="text-align:center;"| Велика Хоча 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1396
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква Преображења Христовог 
| style="text-align:center;"| Пећ 
| style="text-align:center;"| Будисавци 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1397
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Бајракли џамија 
| style="text-align:center;"| Пећ 
| style="text-align:center;"| Пећ 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1398
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква брвнара Светог Јеремије 
| style="text-align:center;"| Пећ 
| style="text-align:center;"| Гораждевац 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1399
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Утврђени град Каљаја 
| style="text-align:center;"| Призрен 
| style="text-align:center;"| Призрен 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1400
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир и испосница светог Петра Коришког 
| style="text-align:center;"| Призрен 
| style="text-align:center;"| Кабаши код Корише 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1401
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква светог Спаса 
| style="text-align:center;"| Призрен 
| style="text-align:center;"| Призрен 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1402
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква светог Николе 
| style="text-align:center;"| Призрен 
| style="text-align:center;"| Призрен 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1403-1409
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Цркве у Средачкој Жупи 
| style="text-align:center;"| Призрен 
| style="text-align:center;"| Црква Светог Ђорђа у Средској (Милачићи)(СК 1403); Црква Свете Богородице у Средској (Пејчићи) (СК 1404); Црква Светог Николе у Мушникову (СК 1405); Црква Свете Петке (Св. Петра и Павла) у Мушникову (СК 1406); Црква Светог Николе у Средској (Богошевци) (СК 1407); Црква Светог Ђорђа у Горњем Селу (СК 1408); Црква Светог Николе у Средској (Драјчићи) (СК 1409)
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1410
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Синан пашина џамија 
| style="text-align:center;"| Призрен 
| style="text-align:center;"| Призрен 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1411
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Стари амам у Призрену 
| style="text-align:center;"| Призрен 
| style="text-align:center;"| Призрен 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1412
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Царска џамија у Приштини 
| style="text-align:center;"| Приштина 
| style="text-align:center;"| Приштина 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1413
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Девич 
| style="text-align:center;"| Србица 
| style="text-align:center;"| Србица 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1414
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква Богородице Одигитрије 
| style="text-align:center;"| Сува Река 
| style="text-align:center;"| Мушутиште 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1415
| style="text-align:center;"|  
| style="text-align:center;"| Црква Светог Ђорђа у Речану 
| style="text-align:center;"| Сува Река 
| style="text-align:center;"| Речане 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1416
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Средњовековни град Звечан 
| style="text-align:center;"| Звечан 
| style="text-align:center;"| Звечан 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1417
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Споменици Неродимља 
| style="text-align:center;"| Урошевац 
| style="text-align:center;"| Горње и Доње Неродимље 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1418
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Остаци средњовековних градова Малог и Великог Петрича 
| style="text-align:center;"| Урошевац 
| style="text-align:center;"| Језерце 
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1419
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква Успења Пресвете Богородице у Неродимљу 
| style="text-align:center;"| Урошевац 
| style="text-align:center;"| Језерце 
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1420
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква Светих Арханђела у Неродимљу 
| style="text-align:center;"| Урошевац 
| style="text-align:center;"| Горње Неродимље 
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1421-1423
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| Цркве у Сиринићкој жупи 
| style="text-align:center;"| Урошевац 
| style="text-align:center;"| Црква Светог Теодора Тирона у Доњој Битињи, Доња Битиња (СК 1421) и Црква Светог Ђорђа у Доњој Битињи, Доња Битиња, Црква Светог Николе у Готовуши, Готовуша(СК 1422), Црква Светог Николе у Штрпцу,Штрпце (1423)
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1424
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Војловица 
| style="text-align:center;"| Панчево 
| style="text-align:center;"| Панчево 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1425
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Владичански двор 
| style="text-align:center;"| Вршац 
| style="text-align:center;"| Вршац 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1449
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Манастир Соколица 
| style="text-align:center;"| Косовска Митровица 
| style="text-align:center;"| Бољетин 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1451
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Црква Свeтог арханђела Гаврила у Моловину
| style="text-align:center;"| Шид 
| style="text-align:center;"| Моловин 
| style="text-align:center;"| 1990/16 
| style="text-align:center;"|
|- 
| style="text-align:center;"| СК 1469
| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"| Спомен костурница на Мачковом камену 
| style="text-align:center;"| Љубовија 
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 1979/14 
| style="text-align:center;"|
|- 
|}

Види још 
 Споменици културе у Србији
 Споменици културе од великог значаја
 Заштићени споменици културе
 Списак локалитета Светске баштине у Србији
 Седам српских чуда

Спољашње везе 
 „Споменици културе од изузетног значаја“ (Министарство културе Републике Србије)
 Споменици културе

Културно наслеђе у Србији
Спискови